Загрузчик
 Загрузчик операционной системы — системное программное обеспечение, обеспечивающее загрузку операционной системы непосредственно после включения компьютера.
 Загрузчик программ — программа, отвечающая за загрузку исполнимых файлов и запуск соответствующих новых процессов.
 Загрузчик библиотек — API, отвечающий за загрузку библиотек в адресное пространство процесса.
 Загрузчик классов — часть JRE, предназначенная для динамической загрузки классов в JVM.